Плоэрмель () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Понтиви.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Гурель, Канпенеак, Лойа, Монтертело, Плоэрмель и Топон.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Жослен, Ла-Трините-Пороэт и Морон.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуна Кили вместе с коммунами Ла-Шапель-Каро и Ле-Рок-Сент-Андре  кантона Мореак образовали новую коммуну Валь-д’Уст, вошедшую в состав кантона Мореак.

При создании кантона двенадцать коммун входило в состав округа Понтиви, а двадцать коммун — в состав округа Ван. С 1 января 2017 года все коммуны кантона Плоэрмель входят в состав округа Понтиви.

С 1 января 2019 года состав кантона снова изменился: коммуны Лануэ и Ле-Форж образовали новую коммуну Форж-де-Лануэ, а коммуна Монтерен вошла в состав коммуны Плоэрмель.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Бриньяк (192 чел.)
 Гегон (2 272 чел.)
 Гийе (1 305 чел.)
 Гийяк (1 343 чел.)
 Гурель (721 чел.)
 Жослен (2 482 чел.)
 Канпенеак (1 888 чел.)
 Конкоре (737 чел.)
 Крюгель (655 чел.)
 Ла-Гре-Сен-Лоран (322 чел.)
 Ла-Круа-Элеан (885 чел.)
 Ла-Трините-Пороэт (671 чел.)
 Лантийяк (299 чел.)
 Лойа (1 621 чел.)
 Менеак (1 532 чел.)
 Монтертело (360 чел.)
 Моон (979 чел.)
 Морон (3 145 чел.)
 Неан-сюр-Ивель (1 109 чел.)
 Плоэрмель (9 791 чел.)
 Сен-Бриёк-де-Морон (304 чел.)
 Сен-Лери (202 чел.)
 Сен-Мало-де-Труа-Фонтен (584 чел.)
 Сен-Серван (812 чел.)
 Топон (2 191 чел.)
 Треорантёк (116 чел.)
 Форж-де-Лануэ (2 165 чел.)
 Эвриге (199 чел.)
 Элеан (384 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,9 % голосов против 27,4 % у Марин Ле Пен и 15,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 55,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 24,1 %, Марин Ле Пен – 23,0 %, Франсуа Фийон – 22,0 %, Жан-Люк Меланшон – 15,6 %; 2 тур: Макрон – 64,4 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 30,2 %, Франсуа Олланд — 26,7 %, Марин Ле Пен — 17,6 %; 2 тур: Саркози — 50,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Жослен Николя Жагуде (Nicolas Jagoudet) и мэр коммуны Канпенеак Аня Реноди (Hania Renaudie) (оба — Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан